Le partageur de carte d'accès ou partageur d'abonnement est un système électronique rencontré dans le domaine de la réception et traitement de la télévision à péage qui permet de distribuer à partir d'un lecteur de carte PCMCA ISO7816, dit pilote ou maître, les informations de décryptage à une série, 3 en général, de cartes secondaires insérées dans un lecteur de terminal, module PCMCIA ou à Contrôle d'accès embarqué d'un récepteur satellite ou TNT pour des services payants.  

Les données déchiffrées sont diffusées  par la voie de la technique hertzienne, Wi-Fi, ou même par cable data, dans un rayon de 10/15 m, ordre de grandeur, au sein d'un même foyer. On aura compris que le module central communique via un microprocesseur et une antenne avec les cartes secondaires faisant elles simplement office d'interface de liaison. Le logiciel du module maître peut être mis à jour par une liaison USB.  

Le partageur de carte d'abonnement n'est pas destiné à alimenter différents foyers, exemple dans un immeuble collectif.

Exemple : Smartwi.

Notes et références 

Contrôle d'accès à la télévision